

Цешини — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Цешини — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства